Сали́ф Кулибали́ (; 13 мая 1988, Бамако, Мали) — малийский футболист, защитник иракского клуба «Аль-Шорта» и сборной Мали.

Карьера

Клубная карьера 
Салиф начал карьеру в клубе «Джолиба», с которым стал чемпионом Мали в сезоне 2011/12.

В 2013 году защитник перешёл в конголезский клуб «ТП Мазембе». За 3 сезона в команде из Лубумбаши Кулибали выиграл два чемпионских титула и стал победителем Лиги чемпионов КАФ 2015. Защитник принял участие в обоих финальных матчах с УСМ Алжир.

Карьера в сборной 
Салиф провёл первый матч за сборную Мали 13 октября 2012 года против сборной Ботсваны.

Кулибали в составе сборной принял участие в Кубке африканских наций 2013. Он провёл только один матч — игру за 3-е место против сборной Ганы, в которой малийцы оказались сильнее — 3:1.

29 декабря 2014 года защитник был включён в заявку сборной для участия в Кубке африканских наций 2015. В Экваториальной Гвинее Кулибали принял участие во всех трёх матчах группового этапа.

13 июня 2015 года во встрече отборочного раунда Кубка африканских наций 2017 против сборной Южного Судана Салиф отметился первым забитым за сборную мячом.

Матчи за сборную 

Итого: 17 матчей / 1 гол; 9 побед, 6 ничьих, 2 поражения.

Достижения 
 Джолиба
 Чемпион Мали: 2011/12
 ТП Мазембе
 Чемпион ДР Конго (2): 2013, 2013/14
 Победитель Лиги чемпионов КАФ: 2015

Примечания 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Джолиба»
Игроки ФК «Эстеглаль Хузестан»
Игроки ФК «ТП Мазембе»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Каир